"Be Free" puede referirse a:

"Be Free (canción de Belinda)"
"Be Free (canción de Elan)"
"Just Be Free", álbum de Christina Aguilera.